Prästskär kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Prästskäret, ö, Västerbottens län,

Åland 

 Prästskär (Föglö, Åland),